Taquaritinguense – abitanti di Taquaritinga do Norte
Taquaritinguense – abitanti di Taquaritinga